Влади́мир Алекса́ндрович Разу́мный (15 октября, 1924 — 19 января, 2011) — советский и российский , , педагог, ;  (1964), профессор (1968). Автор ряда книг и статей по вопросам современной культуры.

Биография 
Родился 15 октября 1924 года в Москве в семье кинорежиссёра Александра Разумного. По окончании средней школы в августе 1942 года призван в ряды Красной армии и направлен в Первое Туркестанское пулемётное военное училище. По окончании училища с августа 1943 года служил в 236-м гвардейском полку 74-й гвардейской стрелковой дивизии командиром пулеметного взвода, затем — роты. Участвовал в боях за Изюм и Барвенково, а далее — за Кировоград. В сентябре 1943 года тяжело ранен. В ноябре 1943 года после госпиталя направлен в распоряжение Московского военного округа, где готовил резервистов спецподразделений при военкомате. 20 апреля 1944 года уволен в запас в звании гвардии капитана.

В 1948 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, в 1952 году — аспирантуру Института философии Академии наук СССР, защитив диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Художественный образ — форма отражения действительности».

С 1949 года вёл преподавательскую работу по философии, педагогике и эстетике. В 1955—1969 годах — старший научный сотрудник сектора эстетики Института философии Академии наук СССР. В 1962—1964 годах читал курс лекций «Современность и современник в киноискусстве» слушателям Высших курсах сценаристов и режиссёров.

В 1963 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Проблемы теории социалистического реализма. О художественной правде и социальной функции советского искусства».

В октябре 1968 года в опубликованной в журнале «Огонёк» статье «Позиция… но какая?» обрушился с критикой на журнал «Искусство кино» и его редакцию за потворство модернизму и декаденству. В результате главный редактор журнала Людмила Погожева была снята с должности.

С 1969 по 1977 год — директор издательства «Педагогика». В 1977—1980 годах — заведующий сектором взаимодействия школы, учреждений культуры и общественности по эстетическому воспитанию Научно-исследовательского института общих проблем воспита­ния Академии педагогических наук СССР. В 1980—1984 годах — заведующий кафедрой общественных наук Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры, с 1984 по 1992 год — профессор-консультант Научно-исследовательского института художественного воспитания Академии педагогических наук СССР, с 1992 до середины 2006 года — профессор Российского института переподготовки работников культуры, искусства и туризма Министерства культуры. С июня 2006 года — профессор Московского психолого-социального института. Действительный член Ака­демии педагогических и социальных наук, Академии про­фессионального образования и Между­народной педагогической академии.

Умер 19 января 2011 года в Москве.

Примечания

Ссылки 

 Произведения В. Разумного в сетевой библиотеке Мошкова

Сотрудники Института философии РАН
Публицисты XXI века
Литературные критики XXI века
Педагоги России
Педагоги СССР
Редакторы по алфавиту
Редакторы России
Редакторы журналов
Члены Союза театральных деятелей России
Члены Союза кинематографистов России
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Члены Союза кинематографистов СССР
Капитаны (СССР)
Эстетики